Lo (otok) u državi Vanuatu
 Lô, pritoka Crvene rijeke